Alexis Michalik – attore e drammaturgo francese
 Helmut Michalik – militare tedesco
 Józef Michalik – arcivescovo cattolico polacco
 Julius Michalík – ex cestista slovacco
 Ladislav Michalík – ex calciatore cecoslovacco
 Ľubomír Michalík – calciatore slovacco
 Michal Michalík – pentatleta ceco
 Monika Michalik – lottatrice polacca
 Pavol Michalík – ex calciatore cecoslovacco
 Rastislav Michalík – ex calciatore slovacco
 Tadeusz Michalik – lottatore polacco
 Victoria Michalik – ex sciatrice alpina canadese